Existen dos series que han sido numeradas como serie 1900 en Renfe:
 La serie de locomotora diésel de ancho ibérico que fue renombrada como serie 319.
 La serie 1900 de locomotoras híbridas de vía estrecha, provenientes de FEVE.